Affo Erassa (Lomé, 19 de fevereiro de 1983) é um futebolista profissional togolês, volante, milita no AS Belfort Sud.

Carreira 
Erassa fez parte do elenco da Seleção Togolesa de Futebol na Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Togo
Jogadores da Seleção Togolesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006